Локавец може бити:

 Локавец (Ајдовшчина), насељено место у Општини Ајдовшчина, Република Словенија,
 Локавец (Лашко), насељено место у Општини Лашко, Република Словенија,
 Локавец (Ленарт), насељено место у Општини Ленарт, Република Словенија,
 Локавец (Света Ана), насељено место у Општини Света Ана, Република Словенија,